Merle Barth (Waldbröl, 1994. április 21. –) német válogatott női labdarúgó, aki jelenleg a Bayer Leverkusen játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2009 januárjában csatlakozott az SSV Homburg-Nümbrecht csapatától a Bayer Leverkusen korosztályos csapataihoz. 2010. november 6-án mutatkozott be az első csapatban az élvonalban, a 86. percben váltotta csereként Kerstin Steint az MSV Duisburg ellen. 2013. május 12-én a VfL Sindelfingen ellen megszerezte első gólját a bajnokságban.

A válogatott 
Részt vett a 2011-es U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2013-as U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Statisztika 
2017. december 27-i állapotnak megfelelően

Források

Külső hivatkozások 
Merle Barth adatlapja a Bayer Leverkusen oldalán 
Merle Barth adatlapja a Soccerdonna oldalán 
Merle Barth adatlapja a Kicker oldalán 
Merle Barth adatlapja a DFB oldalán 

1994-ben született személyek
Élő személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Bayer Leverkusen női labdarúgói